

Коксакі — місто, штат Нью-Йорк
 Коксакі — селище, штат Нью-Йорк